

Geografia 
 Temperance – area non incorporata di Bedford, Contea di Monroe, Michigan

Musica 
 Temperance – duo musicale canadese
 Temperance – gruppo musicale symphonic metal